Geraldine, een plaats in de Amerikaanse staat Alabama;
Geraldine, een plaats in de Amerikaanse staat Montana;
Geraldine, een plaats op het zuidereiland van Nieuw-Zeeland;
Geraldine Kemper, een Nederlandse televisiepresentatrice;
Geraldine Chaplin, een Amerikaans actrice.